Шрайк (Shrike):
 AGM-45 Shrike — американская противорадиолокационная ракета («сорокопут»).
 Шрайк — персонаж тетралогии «Песни Гипериона» Дэна Симмонса.
 Шрайк (от  и  «вопль») — разновидность экстремального вокала.
 Shrike (сорокопутовые) — семейство птиц отряда воробьинообразных.